Governo Plenković I – governo croato in carica dal 16 ottobre 2016 al 23 luglio 2020
Governo Plenković II – governo croato in carica dal 23 luglio 2020